In the Morning est une chanson de Built to Spill dans l'album There's Nothing Wrong with Love.
In the Morning est une chanson de The Coral dans l'album The Invisible Invasion.
In the Morning est une chanson de Razorlight dans l'album homonyme.